Udrih est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Ines Udrih (née en 1979), joueuse de volley-ball slovène ;
 Samo Udrih (né en 1979), joueur de basket-ball slovène ;
 Beno Udrih (né en 1982), joueur de basket-ball slovène, frère du précédent.

Notes et références